Desa Suwaluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Suwaluh (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 112,54), Jawa Timur, 
 Desa Suwaluh (administrativ by i Indonesien, lat -8,14, long 111,81), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar